Udo puede significar lo siguiente:

 Una planta angiosperma, Aralia cordata (独活 en japonés) que se encuentra en Japón.
 Universidad de Oriente, dicha ubicada en la parte Oriental de Venezuela
 Un nombre común masculino en países de habla alemana. Personas llamado Udo incluyen:
Udo (príncipe abodrita).
Udo Beyer, campeón de tiro alemán.
Udo Bölts, ciclista alemán.
Udo Bullmann, político, diputado del Parlamento Europeo.
Udo Dirkschneider, vocalista de U.D.O. banda de power metal.
Udo Erasmus, nutricionista.
Udo Foreman, Skateboarder.
Udo Hempel, ciclista.
Udo Jürgens, compositor y cantante.
Udo Kasemets, compositor.
Udo Kier, actor.
Udo Lindenberg, músico.
Udo Mechels, músico belga.
Udo Prambs, chef.
Udo Proksch, hombre de negocios.
Udo Voigt, jefe político del Partido Nacionaldemócrata de Alemania.
Udo de Aquisgrán, monje ficticio protagonista de un fraude científico.
 Universidad de Derby on line (UDo), la red de computadoras para los estudiantes y el personal de la Universidad de Derby.
 Ultra Density Optical, un disco de formato para el almacenamiento de datos capaz de almacenar 60GB usando la tecnología de láser azul.
 Udo (宇藤), un apellido japonés.
 Udo (우도), nombre de varias islas de Corea, incluyendo:
Udo (Jeju) (牛岛)
Udo (Jeolla del Sur) (牛岛)